De Grand Prix-wegrace van Indianapolis 2013 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 18 augustus 2013 op de Indianapolis Motor Speedway in Speedway, Indiana, Verenigde Staten.

Uitslag

MotoGP 
Ben Spies crashte zwaar in de vrije trainingen. De verwondingen die hij hierbij opliep zorgden voor het einde van zijn racecarrière.

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2013
Indianapolis